Péronne může být:

 Péronne (Saône-et-Loire) – francouzská obec v departementu Saône-et-Loire
 Péronne (Somme) – francouzská obec v departementu Somme
 Péronne-en-Mélantois – francouzská obec v departementu Nord